Le sigle PDCO peut signifier :

 Patate douce à chair orange
 Patterson Companies
 Comité pédiatrique de l'Agence européenne des médicaments
 Planetary Defense Coordination Office (Bureau de coordination de la défense planétaire)